Подли́пки () — населенный пункт в Касимовском районе Рязанской области. Входит в состав Торбаевского сельского поселения. Проживают татары, русские. Татарское название села связано со знатным татарским родом мурз Ширинских, проживавших в этом селе. Относилось к группе ак аймак поселений касимовских татар.

История 
По дореволюционному административному делению село Подлипки относилось к Татарской волости Касимовского уезда Рязанской губернии.

Население 

 Национальный состав

Ислам 

В 1862 году в селе уже была мечеть. В конце XIX века к приходу мечети относились также жители деревни Барамыково (всего 751 человек).

Точная дата постройки мечети неизвестна. В ведомости приходов и духовных лиц указан год постройки мечети — 1880 год, в постановлении областной думы — XVIII век. Деревянное здание мечети с минаретом сохранилось до нашего времени. Памятник архитектуры Рязанской области (постановление Рязанской областной думы от 26.10.1994 № 17). Здание мечети передано мусульманской общине и с 1997 года используется по назначению.

Примечания 

Населённые пункты Касимовского района
Населённые пункты касимовских татар